Don Mattingly – ex giocatore di baseball statunitense
 Harold Mattingly – storico e numismatico britannico
 Ken Mattingly – astronauta statunitense
 Terry Mattingly – giornalista e docente statunitense